Występy w europejskich pucharach hiszpańskiego klubu piłkarskiego FC Barcelona.

Wykaz spotkań pucharowych

PEMK/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Superpuchar UEFA

Puchar Interkontynentalny/KMŚ

Bibliografia 
 

FC Barcelona
Hiszpańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach